Кочержи́нский — хутор в Ипатовском районе (городском округе) Ставропольского края Российской Федерации.

Варианты названия 
 Кочервинский,
 Кочерженский,
 Кочерживского,
 Кочерхивский.

Географическое положение 
Расстояние до краевого центра: 113 км. Расстояние до районного центра: 9 км.

История 
По состоянию на 1909 год хутор Кочержинского вместе с хутором Полтавским и женским монастырём входил в состав села Винодельного (Чемрек). Упоминается в списке населённых пунктов на 1916 год как посёлок Кочержинский Винодельненской волости Благодарненского уезда.

С начала 1930-х годов хозяйства, расположенные в населённых пунктах Бондаревский, Винодельный, Водный и Кочержинский, были присоединены к колхозу им. Шейко.

Согласно спискам за 1925, 1926, 1939, 1953, 1957, 1966 и 1970 годы хутор Кочержинского (Кочержинский) в административном отношении входил в состав Виноделенского (Ипатовского) сельсовета.
 
До 1 мая 2017 года хутор входил в упразднённое городское поселение Ипатово.

Население 

По данным переписи 2002 года, 96 % населения — русские.

Связь и телекоммуникации 
В 2016 году в посёлке введена в эксплуатацию точка доступа к сети Интернет (передача данных осуществляется посредством волоконно-оптической линии связи).

Примечания

Литература 
 
 

Населённые пункты Ипатовского городского округа